Antonio Scaduto – canoista italiano
 Francesco Scaduto – giurista, docente e politico italiano
 Gioacchino Scaduto – giurista, docente e politico italiano
 Orio Scaduto – attore italiano